AETR-akkoord, een Europees akkoord over rij- en rusttijden voor beroepschauffeurs
 Advanced Engineering Test Reactor of Advanced Test Reactor, een onderzoeksreactor bij het Idaho National Laboratory
 Advanced Epithermal Thorium Reactor, een onderzoeksreactor bij het Santa Susana Field Laboratory (SSFL) in Californië